Карага́ево, Карагай () - селения в Башкортостане.

 Карагаево — село в Гафурийском районе, административный центр Имендяшевского сельсовета.
 Карагаево  — упраздненный в 1986 году кордон Зигазинского сельсовета Белорецкого района Башкирской АССР.